Wartenberg   peut désigner :

Patronyme 

 Christiane Wartenberg (née en 1956), athlète de République démocratique allemande ;
 Jirka Wartenberg (1945-), chanteur est-allemand ;
 Robert Wartenberg (1881-1956), neurologue allemand naturalisé américain.

Toponyme 
 Wartenberg (Hesse), municipalité allemande de la Hesse
 Wartenberg (Bavière), commune allemande de Bavière
 Wartenberg, un quartier de Berlin
 Syców, en allemand Groß Wartenberg, ville de Pologne
 Stráž pod Ralskem, en allemand Wartenberg am Rollberg, ville de Bohème, et la maison de Wartenberg

Homonymie de toponyme
Patronyme germanique